«Love Songs» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 2005 році.

Списки композицій

США/міжнародний 
 To Love Somebody
 Words
 First of May
 Lonely Days
 How Can You Mend a Broken Heart
 How Deep Is Your Love
 More Than a Woman
 (Our Love) Don't Throw It All Away
 Emotion
 Too Much Heaven
 Heartbreaker
 Islands in the Stream
 Juliet
 Secret Love
 For Whom the Bell Tolls
 Closer Than Close
 I Could Not Love You More
 Wedding Day

Велика Британія/Японія 
 To Love Somebody
 Words
 First of May
 Lonely Days
 How Can You Mend a Broken Heart
 How Deep Is Your Love
 More Than a Woman
 (Our Love) Don't Throw It All Away
 Emotion
 Too Much Heaven
 Heartbreaker
 Islands in the Stream
 Juliet
 Secret Love
 For Whom the Bell Tolls
 Heart Like Mine (bonus track)
 Closer Than Close
 I Could Not Love You More
 Wedding Day
 Lovers and Friends (bonus track)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Bee Gees